Trešeta (tal. Tressette, Tresette), talijanska kartaška igra udomaćena na hrvatskom priobalju i otocima.
 Trešeta (2006), hrvatski film, zadnji u kojem je glumio Josip Genda (+ 2006.)